Новоалександровское — название населённых пунктов.

Россия 
 Новоалександровское — село в Будённовском районе Ставропольского края.

Украина 
 Новоалександровское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Новоалександровское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Новоалександровское — село в Новоодесском районе Николаевской области.

См. также 
 Новоалександровское сельское поселение — многозначный термин